1973/74 was het 63ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Nationalliga A, daaronder was de tweede klasse die opgedeeld was in een Regionalliga Ost (Wenen, Niederösterreich, Burgenland), Mitte (Oberösterreich, Steiermark, Kärnten) en West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg). De derde klasse was de Landesliga van elke deelstaat.

Nationalliga

Algemeen 
VÖEST werd voor het eerst kampioen en dat met de jongste trainer en jongste elftal van de hele competitie. De titel werd echter niet op een presenteerblaadje aangeboden en SSW Innsbruck dat de voorbije twee titels binnen haalde stond net voor de laatste speeldag alleen aan de leiding en moest winnen tegen Sturm Graz om zeker te zijn van de titel. Helaas speelde de club gelijk terwijl VÖEST met 2-0 won tegen Vienna.

Hervorming 
Na dit seizoen werd de Oostenrijkse competitie grondig hervormd door de Oostenrijkse voetbalbond. Om het niveau van de competitie omhoog te halen besloot de bond om de competitie die dit seizoen 17 clubs telde te herleiden naar 10 clubs. Maar het waren niet de laatste zeven clubs die sowieso degradeerden, de bond had een speciale regel: elke deelstaat had recht op één club in de hoogste klasse, enkel de hoofdstad Wenen kreeg twee plaatsen, voor de topclubs Austria en Rapid. Twee oude topclubs en voormalige landskampioenen Wiener Sport-Club en First Vienna moesten hierdoor een stap terugzetten, al zou Vienna hoe dan ook gedegradeerd zijn dat seizoen.

Opper-Oostenrijk zou vertegenwoordigd worden door LASK Linz wat zou betekenen dat kampioen VÖEST moest degraderen. Dit ging niet door en hierdoor speelde LASK een eindronde met de drie kampioenen van de tweede klasse en won deze waardoor er toch twee teams uit Opper-Oostenrijk waren. Om dit te compenseren sloot men FC Vorarlberg uit, dat toch op de laatste plaats was geëindigd. Hierdoor had Vorarlberg geen vertegenwoordiger.

Gedwongen degradatie 
 Donawitzer SV Alpine: ondanks een zevende plaats degradeerde de club omdat Stiermarken door Sturm Graz vertegenwoordigd werd.
 Wiener Sport-Club: degradeerde omdat er maar twee teams uit Wenen toegelaten waren, Austria en Rapid.
 1. Simmeringer SC: degradeerde omdat er maar twee teams uit Wenen toegelaten waren, Austria en Rapid.
 Grazer AK: degradeerde omdat Stiermarken door Sturm Graz vertegenwoordigd werd.
 Radenthein/Villacher SV: degradeerde omdat Karinthië vertegenwoordigd werd door Austria Klagenfurt, maar de club degradeerd ook om sportieve redenen.
 First Vienna FC: degradeerde omdat er maar twee teams uit Wenen toegelaten waren, Austria en Rapid,maar degradeerd ook om sportieve redenen.
 FC Vorarlberg: degradeerde omdat Linzer ASK het kwalificatietoernooi won.

Door de hervorming degradeerden bijna alle tweede klassers, op zeven clubs na naar de derde klasse.

Kampioenenploeg VÖEST Linz
Herbert Rettensteiner, Müllner - Wilhelm Huberts, Norbert Ebster, Hansi Reich, Peter Rath, Walter Kupfinger - Hans Scharmann, Ferdinand Milanovich, Georg Kottan Gerhard Horvath - Fritz Ulmer, Herwig Kircher, Josef Larionows, Michael Lorenz, Josef Stering, Günter Bischof, Herbert Höller, Jürgen Kreuzer - Trainer: Helmut Senekowitsch

 (K) = verdedigend kampioen, (B) = bekerwinnaar

Eindronde

Regionalliga

Regionalliga Ost

Regionalliga Mitte

Regionalliga West

Eindronde om degradatie 

Oostenrijks voetbalseizoen
Competitievoetbal 1973/74